Australië
 Burnley (Victoria), een buitenwijk van Melbourne

Canada
 Burnley (Ontario)

Engeland
 Burnley (district), een district
 Burnley (Lancashire), een plaats in het district
 Burnley FC

Verenigde Staten
 Burnley (Virginia)